Oh My God, una banda estadounidense de rock. 
 Oh, My God!, álbum de Doug E. Fresh
 "Oh My God", canción de Ida Maria
 "Oh My God", canción de Michael Franti
 "Oh My God", canción de A Tribe Called Quest.
 "Oh My God", canción de Kaiser Chiefs y su versión de Mark Ronson con Lily Allen.
 "Oh My God", canción de (G)I-dle.
 "Oh My God", álbum de (G)I-dle.
 "Oh My God", una canción de Jars of Clay para Good Monsters.
 "O My God", una canción de Synchronicity.

En otros usos

 Oh! My God (película de 2006), una película surcoreana.
 Oh, My God (película 2008), una película india. 
 Oh My God, documental de 2009 sobre la existencia de Dios.
 Oh My God! (videojuego), un juego de arcade de rompecabezas.
 Oh My Gods!, una historietaweb (webcomic).
 Partícula Oh-My-God, un caso particular de un ultraalta energía de rayos cósmicos.
 Oh My God, Unipersonal de Stand Up de Louis C.K.